Chris Crawford puede hacer referencia a:
Christopher Lee "Chris" Crawford, baloncestista estadounidense, nacido en 1975.
Chris Crawford, baloncestista estadounidense, nacido en 1992.
Christopher "Chris" Crawford, diseñador de videojuegos estadounidense, nadico en 1950.